Enterprise Video Telephony – sistema di telefonia Voice over IP sviluppato da Abbeyphone 
 Europese Vereiniging voor Terminologie – Associazione europea per la terminologia
 Extreme Value Theory – Teoria dei valori estremi, branca della statistica